Ipsa, genere di molluschi gasteropodi della famiglia Cypraeidae
Institut polytechnique des sciences avancées, università privata francese d'Ingegneria aerospaziale istituita nel 1961.